Вальтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Вальтон, Брайан (1600—1661) — английский священник и гебраист; издатель «Лондонской Полиглотты».
 Вальтон, Вильям (ум. 1743) — российский мореплаватель английского происхождения, лейтенант российского императорского флота.
 Вальтон, Жюль (1867-?) — французский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.